Desislava Gheorgieva Dimova
(în bulgară: Десислава Георгиева Димова) (n. 13 aprilie 2001, Burgas, Bulgaria), este numele de scenă Dessita (în bulgară: Десита), este o cântăreață pop-folk bulgară.

Discografie

Сântece

Note

Legături externe 
 

Nașteri în 2001
Nașteri pe 13 aprilie
Cântărețe bulgare
Cântăreți pop-folk
Bulgari în viață